Серге́й Влади́мирович Зе́лди (; 13 июня 1986, Киев, УССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник киевского «Динамо». В 2002 году начал выступать за «Динамо-3» во Второй лиге. Также успел поиграть за «Динамо-2» в Первой лиге и за дубль в молодёжном первенстве. В 2005 году играл за киевское ЦСКА, после снова играл за «Динамо-3».

Летом 2006 года перешёл в харьковский «Гелиос». В первых своих 3-х играх в Первой лиги забил 3 гола. По итогам газеты «Спорт-Экспресс» Зелди вошёл в символическую сборную Первой лиги осенней части сезона 2006/07. По версии посетителей официального сайта «Гелиоса» Зелди стал лучшим игроком клуба сезона 2006/07. Первую половину сезона 2007/08 провёл в аренде в ужгородском «Закарпатье». В Высшей лиге за клуб сыграл всего 1 матч, 10 ноября 2007 года в выездном поединке против симферопольской «Таврии» (4:1). После снова выступал за «Гелиос», где стал основным игроком. Зимой 2008 года побывал на просмотре в луганской «Заре», но команде не подошёл. Весной 2009 года перешёл в киевский ЦСКА, где уже выступал. В клубе во Второй лиге провёл 10 матчей. Летом 2009 года перешёл в иванофранковское «Прикарпатье». В январе 2010 года побывал на просмотре в «Александрии».

23 февраля 2010 года подписал годичный контракт с симферопольской «Таврией». В составе клуба провёл всего 3 матча в чемпионате Украины и летом того же года покинул клуб. Затем Зелди вновь выступал за «Прикарпатье», в составе клуба также провёл всего 3 матча в Первой лиге.

В начале 2011 года перешёл в «Буковину» из Черновцов.

В сборной 
В 2003 году провёл 5 матчей за юношескую сборную Украины до 17 лет. Также играл за молодёжную сборную Украины до 21 года, где провёл 9 игр.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Динамомания»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)